Евте́ева — женская форма русской фамилии Евтеев. Известные носительницы:

 Евтеева, Елена Викторовна (род. 1947) — советская и российская балерина, балетный педагог.
 Евтеева, Ирина Всеволодовна (род. 1956) — режиссёр, сценаристка, художница.
 Евтеева, Нина Александровна (род. 1982) — российская шорт-трекистка.
 Евтеева, Нинель Васильевна (род. 1937) — советская волейболистка.